Токі — гекон з роду Gekko.

Населені пункти та їхні частини
 Токі — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Токі — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Токі — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Токі — колонія в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Токі — колонія в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства

Токі — селище, Ванінський район, Хабаровський край

Токі — місто в Японії, у префектурі Ґіфу
 Токі — колишній повіт в Японії, у префектурі Ґіфу

Примітки